Kovero kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kovero, en sjö i Birkaland 
 Kovero (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kovero (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar